Второй дивизион Андорры или Сегона Дивизио () — второй по силе дивизион чемпионата Андорры по футболу, проводится с 1999 года под эгидой Футбольной федерации Андорры. Команды, занявшие первые четыре места, выходят в плей-офф, где играю по два матча друг с другом. Напрямую в Примера Дивизио выходит клуб, занявший первое место. Команда, ставшая второй играет стыковые матчи. Резервные команды клубов Примера Дивизио также выступают во втором дивизионе, однако они не имеют право на повышение. В сезоне 2007/08 команда «Санта-Колома B» была переименована в «Унио Эспортива Санта-Колома», заняла первое место в турнире и получила право на выход в Примера Дивизио.

Наиболее титулован клуб — «Ордино», он выигрывал Сегона Дивизио трижды. Действующим победителем второго дивизиона Андорры 2020/21 является «Ордино».

История 

Количество команд в Сегона Дивизио:

 1999—2000: 8 клубов
 2000—2003: 7 клубов
 2003—2004: 9 клубов
 2004—2005: 8 клубов
 2005—2006: 7 клубов
 2006—2007: 8 клубов
 2007—2008: 9 клубов
 2008—2009: 7 клубов
 2009—2010: 8 клубов
 2010—2012: 10 клубов
 2012—2013: 12 клубов
 2013—2014: 15 клубов
 2014—2016: 14 клубов
 2016—2020: 10 клубов
 2020—н.в.: 8 клубов

Стадионы 

Футбольная федерация Андорры проводит матчи Примера и Сегона Дивизио на принадлежащих ей стадионах. Также федерация распределяет стадионы и поля для тренировок для каждой команды. Стадион «Комуналь д’Андорра-ла-Велья» расположен на юге Андорры в Сан-Жулиа-де-Лория и вмещает 1300 зрителей. Иногда матчи проводятся в приграничном с Андоррой испанском городе Алас-и-Серк, на стадионе «Сентре Эспортиу д'Алас», вмещающем 1500 человек или на тренировочном поле в Ордино.

Клубы в текущем сезоне

Победители 

1После окончания сезона клуб был распущен, в Примера Дивизио вышла команда занявшая второе место

2Резервные команды не имели право на выход в Примера Дивизио, поэтому в высший дивизион вышли команды занявшие вторые места

Достижения по клубам

Все участники чемпионата и их места

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной федерации Андорры
 Турнир на сайте soccerway 

Футбол в Андорре

Андорра